Konstantin Ustinovič Černenko – politico sovietico
 Černenko – denominazione della città russa di Šarypovo dal 1985 al 1988